Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Coupe Banque Nationale 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla chorvatská tenistka Mirjana Lučićová Baroniová, kterou v semifinále vyřadila Becková.

Vítězkou dvouhry se stala pátá nasazená Nšmka Annika Becková, jež ve finále zdolala Lotyšku Jeļena Ostapenkovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Pro Ostapenkovou to bylo první finále v této úrovni ženského tenisu.

Nejvýše nasazená Madison Keysová se odhlásila pro poranění levého zápěstí. Překvapením se stala semifinálová účast Britky Naomi Broadyová, která postoupila z kvalifikace až jako šťastná poražená.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tenisový turnaj v Quebecu
WTA Tour 2015